'''Музе́и ку́кол:

 Санкт-Петербургский музей кукол
 Музей кукол и автоматов (Испания)
 Харьковский музей кукол

См. также 

 Театр кукол
 Музей игрушки (список)